Op het toernooi van Wimbledon in 1994 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 22 juni tot en met 3 juli 1994.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste titelverdedigsters Gigi Fernández / Natallja Zverava wonnen het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Jana Novotná en Arantxa Sánchez in twee sets. Het was hun 24e gezamenlijke titel. Fernández had daarnaast al 27 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Zverava 23.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren drie Belgische deelneemsters:
 Sabine Appelmans en Laurence Courtois strandden al in de eerste ronde.
 Ook Dominique Monami en de Oostenrijkse Petra Ritter verloren hun openingspartij.

Negen Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Manon Bollegraf speelde samen met de Amerikaanse Martina Navrátilová. Zij waren als vierde geplaatst en bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.
 Ingelise Driehuis en Maja Murić uit Kroatië bereikten de kwartfinale. Daar waren zij het laatste slachtoffer van Bollegraf en Navrátilová.
 Caroline Vis en de Italiaanse Laura Golarsa waren het zestiende reekshoofd. Zij bereikten de derde ronde, waarin zij werden verslagen door Driehuis en Murić.
 Kristie Boogert en Nicole Muns-Jagerman bereikten eveneens de derde ronde. Het zevende reekshoofd Medvedeva/Neiland was evenwel te sterk voor hen.
 Brenda Schultz, met de Amerikaanse Debbie Graham aan haar zijde, kwam niet voorbij de tweede ronde.
 Carin Bakkum en de Française Alexandra Fusai strandden al in de eerste ronde.
 Miriam Oremans en Rachel McQuillan (Australië) verloren eveneens hun openingspartij.
 Ook voor Gaby Coorengel en de Britse Alison Smith viel het doek na de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1994